Die Saison 1979/80 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 11. in ihrer Geschichte. Insgesamt 28 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 26 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1980. Dies schaffte direkt nach dem Abstieg Bayer Leverkusen.

In die Oberligen mussten mit dem Schalksmühler TV (Westfalen) und dem TV Urmitz (Rheinland-Pfalz) zwei Mannschaften absteigen. Des Weiteren zog der TV Siesbach (Rheinland-Pfalz) seine Mannschaft zurück.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
OSC Dortmund - Bayer Leverkusen

TuS Derschlag - DSC Wanne-Eickel

Westdeutscher Meister + Qualifikation zur Aufstiegsrelegation 1. Bundesliga:

Bayer Leverkusen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 SV Lintfort
 Grün-Weiß Dankersen 2
 TSC Euskirchen
 TV Güls

Absteiger aus der 1. Bundesliga
 OSC 04 Rheinhausen
 Bayer Leverkusen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1979/80
Handballsaison 1979/80